Договор в Анже (Анжерский договор: ) — мирные договоры, заключённые во французском городе Анже:
 Договор 851 года между королём Западно-Франкского государства Карлом II Лысым и правителем Бретани Эриспоэ
 Договор 1231 года между королём Франции Людовиком IX и герцогом Бретани Пьером I
 Договор 1620 года между королём Франции Людовиком XIII и его матерью Марией Медичи